Astronomia:
 Nana blanca, estrella que es genera quan una estrella de massa menor a 9-10 masses solars esgota el seu combustible nuclear.
 Nana roja, tipus d'estrella caracteritzada per ser petita i relativament freda.
 Nana negra, hipotètica estrella tan vella i freda que ja no emet calor ni llum.
 Nana groga, estrella de la seqüència principal de color groc amb una massa d'entre 1 M i 1.4 M☉.
 Galàxia nana, galàxia relativament petita comparat amb la Via Làctia, composta per milers de milions d'estrelles.
 Biografies:
 Nana (cabdill apatxe)
 Nana Visitor, nom artístic de Nana Tucker (Nova York, 1957), actriu estatunidenca.
 Joan Garriga i Quadres, activista i diputat al Parlament de Catalunya.
 Miscel·lània:
 Nana (novel·la), novel·la escrita per Zola el 1880, una de les fites del naturalisme francès.
 Nana (manga), sèrie de manga i anime d'Ai Yazawa.